

Geografia 
 Spagna
 Ampuero – comune nella comunità autonoma della Cantabria

Persone 
 Álvaro Ampuero – calciatore peruviano, centrocampista
 Branco Ampuero – calciatore cileno, difensore
 Jorge Ampuero – calciatore cileno, difensore
 Juan Carlos Sánchez Ampuero – calciatore boliviano, difensore
 Roberto Ampuero – giornalista, scrittore e politico cileno